Верх-Каргатский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Верх-Каргатский сельсовет — в Здвинском районе Новосибирской области.
 Верх-Каргатский сельсовет — в Каргатском районе Новосибирской области.